Piotrowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Piotrowo, village du powiat de Nakło
 Piotrowo, village du powiat de Włocławek
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Piotrowo, village du powiat d'Oborniki
 Piotrowo, village du powiat de Słupca 
 Piotrowo, village du powiat de Szamotuły 
 Piotrowo, village du powiat de Śrem 
dans la voïvodie de Łódź
 Piotrowo, village
dans la voïvodie de Mazovie
 Piotrowo, village
dans la voïvodie de Poméranie
 Piotrowo, village du powiat de Kartuzy
 Piotrowo, village du powiat de Lębork 
 Piotrowo, village du powiat de Nowy Dwór Gdański
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Piotrowo, village du powiat de Lidzbark .